Свети Дмитриј Иванович Донски (; Москва, 12. октобар 1350 — Москва, 19. мај 1389) је био син Ивана II, владао је као московски кнез од 1359, и као кнез Владимира од 1363. до смрти. Био је први московски кнез који се отворено успротивио татарској власти у Русији. Надимак Донски добио је после велике победе против Татара у бици на Куликовом пољу 1380, која се одиграла код реке Дон.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1350.
Умрли 1389.
Династија Рјурикович
Велики кнежеви Москве
Владари Владимир-Суздаља
Руски светитељи
Московљани